O termo redondo significa em forma de círculo. Por associação, deu também origem ao nome de vários lugares e de pessoas:

 Redondo - Sobrenome português
 Redondo - vila portuguesa do Distrito de Évora, Alentejo Central
 Redondo (São Roque do Faial) - sítio da freguesia de São Roque do Faial, Ilha da Madeira
 Fernando Redondo - futebolista argentino.

Desambiguações de topônimos